Rudolf Maus ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Maus (Beamter) (1900–1985), deutscher Staatsbeamter
 Rudolf Maus (Widerstandskämpfer) (1902–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Rudolf Maus (Offizier) (* 1958), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr